Агва Темаскал има више значења:
 Агва Темаскал (Ваутла де Хименез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва Темаскал (Санта Марија Тлалистак), насеље у савезној држави Оахака у Мексику